W Grupie 1 eliminacji do MŚ 2002 biorą udział następujące zespoły:

Tabela

Uwagi 
 Rosja uzyskała bezpośredni awans do finałów MŚ.
 Słowenia brała udział w barażach

Wyniki

Zobacz też 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 2
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 3
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 4
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 5
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 6
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 7
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 8
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2002 (eliminacje strefy UEFA)/Grupa 9

Linki zewnętrzne 
 
 

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2002
2000 w Europie
2001 w Europie